Kao-jang může označovat

 Kao-jang (dialekt) – jeden ze čtyř hlavních dialektů jihočínského jazyka jüe
 Kao-jang (Che-pej) – okres v městské prefektuře Pao-ting v provincii Che-pej
 Kao-jang – jiné jméno Čuan-süa, mytického panovníka starověké Číny